

Persone 
 Ado Kraemer (1898-1972) – compositore di scacchi ed enologo tedesco
 Fritz Kraemer (1900-1959) – generale tedesco
 Rodolfo Pedro Wirz Kraemer (1942) – vescovo uruguaiano

Geografia

Stati Uniti d'America 
 Kraemer – census-designated place nella parrocchia di Lafourche (Louisiana)

Pagine correlate 
Krämer